

Краснощоково — село, районний центр, Алтайський край
 Краснощоково — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область